Parks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Parks (Arizona)
Parks (Louisiana)